Зла́тко Ву́йович (; 26 августа 1958, Сараево, ФНРЮ) — югославский и боснийский футболист черногорского происхождения, выступал на позиции нападающего.

Клубная карьера 
Златко Вуйович начал карьеру в футбольном клубе «Хайдук», в котором играл 10 лет. В составе «Хайдука» становился чемпионом Югославии, обладателем Кубка Югославии и лучшим бомбардиром чемпионата Югославии.

Позже играл за различные французские клубы, наибольших успехов достиг в первом из них, «Бордо». В сезоне 1986/87 клуб выиграл как чемпионат, так и Кубок Франции.

Карьера в сборной 
Вуйович дебютировал в сборной Югославии 1 апреля 1979 года в матче отборочного турнира чемпионата Европы 1980 года против сборной Кипра, в нём же и открыл счёт голам за сборную. Участвовал в олимпийском турнире 1980 года, финальных турнирах ЧМ-1982, ЧЕ-1984 и ЧМ-1990, на котором был капитаном команды. Всего за сборную провёл 70 матчей, в которых забил 25 мячей.

Личная жизнь 
Имеет брата-близнеца Зорана, также профессионального футболиста, выступавшего за сборную Югославии.

Достижения 
 Чемпион Югославии: 1978/79
 Обладатель Кубка Югославии: 1983/84
 Лучший бомбардир чемпионата Югославии: 1984/85
 Чемпион Франции: 1986/87
 Обладатель Кубка Франции: 1986/87

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте weltfussball.de
 Профиль на сайте FootballDatabase.eu
 

Футболисты Югославии
Футболисты Боснии и Герцеговины
Игроки сборной Югославии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1980 года
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Канн»
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Сошо»
Игроки ФК «Ницца»